Катафалк:
 Катафалк — транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба.
 Катафалк — постамент для установки гроба, например, катафалк Линкольна
 «Катафалк» — фильм режиссёра Валерия Тодоровского (1990).